Leskovar ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Leskovar (1891–1975), österreichischer Politiker (CSP, ÖVP), Abgeordneter zum Nationalrat, Abgeordneter zum Bundesrat
 Ida Leskovar (* 1987), kroatische Fußballspielerin
 Janko Leskovar (1861–1949), kroatischer Lehrer und Schriftsteller
 Jutta Leskovar (* 1972), österreichische Prähistorikerin
 Lado Leskovar (* 1942), slowenischer Popsänger
 Mitja Leskovar (* 1970), slowenischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof und Diplomat des Heiligen Stuhls

sl:Leskovar